Collection – kompilacja Flash and the Pan
 Collection – album solowy Johna McLaughina
 Collection – album grupy 2NE1

Zobacz też:
 Autograph Collection
 The Luxury Collection